Psarskie est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Psarskie, dans le powiat de Szamotuły ;
 du village de Psarskie, dans le powiat de Śrem.